Петерис Цедриньш (; ,  — ) — латвийский поэт и переводчик, писавший преимущественно на английском языке.

Родился в семье латышей-эмигрантов. Отец, Янис Цедриньш (1922—1976), защитил в Боннском университете диссертацию по философии экзистенциализма (), затем перебрался в США, где работал заведующим библиотекой Американского общества зубных врачей. Мать, Ирена, урождённая Штейнмане (1928—2002) — журналист. Дядя по отцу — поэт Вилис Цедриньш (1914—1946).

Окончил Бард-колледж (1993) со специализацией «литературное творчество». С 1991 года жил в Латвии.

Преподавал в Латвийском университете, Даугавпилсском педагогическом университете, возглавлял отдел внешних связей Союза писателей Латвии, работал в Даугавпилсском культурном центре. В 2006—2008 гг. спичрайтер президента Латвии Валдиса Затлерса.

Составил каталог работ Марка Ротко. Перевёл на английский язык «Одическую песнь Риге»  (XVI век), стихи Улдиса Берзиньша, Яниса Элсберга и др.

На русский язык стихи Цедриньша переводил Дмитрий Кузьмин.

Сестра, Инара Цедриня (род. 1952) — переводчик.

Примечания

Ссылки 
 Петерис Цедриньш в базе данных Института литературы, искусств и фольклора Латвийского университета

Поэты Латвии
Поэты США
Английские поэты
Переводчики поэзии на английский язык
Выпускники Бард-колледжа